William Somerville henviser til blandt andre:

 William Somerville (1771-1860) – engelsk læge
 William Somervile (1675-1742) – engelsk digter